Replicator(s) kan verwijzen naar:

Replicators (Stargate), een fictief ras uit het Stargate-universum.
Replicator (Star Trek), een fictieve technologie in het Star Trekuniversum.
Replicator (band), een rockband uit Oakland, Californië.
replicator (biologie), een entiteit zoals DNA dat in staat is kopieën van zichzelf te creëren